Stechen steht für:

 Anbringen von Körperschmuck, siehe Piercing #Stechen
 Stechen (Sport), Stichkampf
 eine Form von Schmerz
 das Entnehmen bzw. Ernten von Wurzeln oder Wurzelpflanzen aus dem Erdreich (Wurzelstechen, Spargelstechen)
 verkürzter Springwettkampf, siehe Springprüfung #Springprüfung mit Stechen (Normalumlauf nach Fehlern und Zeit)
 Lanzenstechen, siehe Tjost

Siehe auch:

 Stecher (Begriffsklärung)
 Stich
 Seitenstechen
 Play-off